Sawyers est un nom de famille anglais qui peut faire référence à :

 Charles Sawyers (1959-), médecin américain ;
 Jazmin Sawyers (1994-), athlète britannique, spécialiste du saut en longueur et des épreuves combinées ;
 Riley Ann Sawyers (2005-2007), américaine victime de meurtre ;
  (1967-), pilote de course américain ;
 Romaine Sawyers (1991-), un footballeur international christophien ;
  (1976-), joueur de football professionnel de la Jamaïque.

Voir aussi 
 
 , entreprise disparue
 
 sawyer beetles, genre de coléoptères Monochamus

Source de la traduction